Харьковский автомобильно-дорожный институт (ХАДИ) (1930—1993), Харьковский государственный автомобильно-дорожный технический университет (ХГАДТУ) (1993—2001), с 2001 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (ХНАДУ) (, ) — технический университет в Харькове, открылся 7 июля 1930.

Проводит обучение студентов по трём образовательно — квалификационным уровням: специалист, магистр и 16 специальностям в направлениях: педагогическое образование, экономика и предпринимательство, менеджмент, экология, инженерная механика, метрология и измерительная техника, компьютеризированные системы, автоматика и управление, строительство, электромеханика, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, транспортные технологии.

Корпуса и кампусы 
Главный учебно-лабораторный корпус (ул. Ярослава Мудрого, 25). В нём размещены администрация и подразделения, которые обеспечивают функционирование университета; факультеты — автомобильный, транспортных систем; центры — заочного обучения, образовательных услуг, аудитории, лаборатории, кабинеты и компьютерные классы.

Учебно-лабораторный корпус дорожно-строительного факультета.
В нём размещены кафедры, аудитории, лаборатории факультета, издательство, лаборатория скоростных автомобилей, центр профессионально-технической и довузовской подготовки.

Учебно-лабораторные корпусы механического факультета и факультета управления и бизнеса, полигон автомобильной и дорожной техники (519 м.р. г. Харькова).

Учебно-лабораторный корпус факультета мехатроники транспортных средств, учебная лаборатория диагностики автомобильного транспорта (ул. Пушкинская, 106).

Научно-техническая библиотека университета. К услугам студентов, преподавателей и учёных университета научно-техническая библиотека университета, которая входит в шестёрку лучших вузовских библиотек Украины. Сегодня библиотека имеет современную компьютерную технику, локальную сеть, электронные базы данных, Internet, а посетители имеют доступ к материалам электронных библиотек мира. Библиотечный фонд — 480401 экземпляров, которыми пользуются более 13 тысяч читателей. Семь пунктов обслуживания находятся за пределами главного учебного корпуса. Это настоящий библиотечный городок с разветвлённой системой обслуживания.

Студгородок университета. Для проживания студентов ХНАДУ организован студгородок, насчитывающий 7 общежитий. На территории студгородка, где проживают более трёх тысяч студентов, молодых преподавателей, сотрудников университета создана собственная инфраструктура, обеспечивающая достойные условия жизни для его жителей.

Факультеты 
автомобильный факультет (АФ)
дорожно-строительный факультет (ДСФ)
механический факультет (МФ)
факультет управления и бизнеса (ФУБ)
факультет транспортных систем (ФТС)
центр образовательных услуг (ЦОП)
факультет подготовки иностранных граждан (ФПИГ)
 факультет довузовской подготовки (ФДП)

Подразделения 
 Центр новых информационных технологий
 Научно-техническая библиотека
 Отдел управления качеством образования и стандартизации
 Издательство

Лаборатории 

 Лаборатория скоростных автомобилей (ЛСА). Научный руководитель- Туренко А.Н.
 Испытательно-аналитическая лаботатория по исследованию топлива и эксплуатационных материалов
 Лаборатория криогенной и пневматической техники
 Научная лаборатория по компьютерным вычислением
 Научно-исследовательская лаборатория диагностики и прогнозирования технического состояния автомобилей
 Лаборатория измерения параметров ДВС
 Лаборатория теплотехнических измерений
 Лаборатория экспериментального исследования ДВС
 Лаборатория топливной аппаратуры
 Лаборатория надёжности и трибологических исследований
 Научно-методическая лаборатория «Мехатроника»
 Научно-методическая лаборатория «Телематика»
 Лаборатория электрических систем и комплексов
 Лаборатория компьютерной диагностики
 Лаборатория новых дорожно-строительных материалов
 Мобильная диагностическая лаборатория кафедры строительство и эксплуатации автомобильных дорог
 Испытательная лаборатория по строительству и эксплуатации автомобильных дорог
 Лаборатория зимнего содержания дорог
 Лаборатория эксплуатации автомобильных дорог
 Лаборатория физико-химических исследований компонентов техногенной среды
 Лаборатория по обследованию и эксплуатации мостов на дорогах общего пользования
 Лаборатория электронной микроскопии
 Лаборатория динамики машин для земляных работ
 Лаборатория гидропривода БДМ
 Лаборатория химмотологии и трибологии БДМ
 Лаборатория транспортных систем мегаполисов

Научные школы 
 Динамика торможения и тормозные системы автотранспортных средств (науч. руководитель проф. Туренко А. Н.)
 Экономика и управление в транспортном комплексе (науч. руководитель проф. Шинкаренко В. Г.)
 Диагностика и прогнозирование технического состояния автомобилей (науч. руководитель проф. Говорущенко Н. Я.)
 Технология конструкционных материалов и материаловедение (науч. руководители проф. Дьяченко С. С., проф. Гладкий И. П., проф. Мощенок В. И.)
 Повышение эффективности строительных и дорожных машин (науч. руководитель проф. Кириченко И. Г.)
 Физико-химия, механика и долговечность органических вяжущих и бетонов на их основе (науч. руководитель проф. Золотарёв В. А.)
 Эффективность проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог (науч. руководитель проф. Жданюк В. К.)
 Функциональная стабильность автомобилей и тракторов (науч. руководитель проф. Подригало М. А.)
 Автомобильная мехатроника и телематика (науч. руководитель проф. Алексеев О. П.)

Специализированные учёные советы 
 Д 64.059.02 по специальностям:
 05.05.04 — Машины для земляных, дорожных и лесотехнических работ;
 05.22.02 — Автомобили и трактора;
 05.22.10 — Эксплуатация и ремонт автотранспортных средств;
 05.22.01 — Транспортные системы;
 Д 64.059.01 по специальностям:
 05.02.01 — Материаловедение;
 05.22.11 — Автомобильные дороги и аэродромы;
 05.26.01 — Охрана труда.

Известные выпускники 
 Гридчин, Анатолий Митрофанович — дор.-строй. факультет, выпуск 1964 года. Президент БГТУ.
 Давыдко, Ольга Васильевна — чемпионка мира по сумо.
 Даденков, Юрий Николаевич — дор.-строй. факультет, выпуск 1933 года. Основатель (1944) и первый ректор КАДИ. Член-корреспондент АН УССР. Министр высшего и среднего специального образования УССР в 1960—1973.
 Шевченко, Виктор Фёдорович — автомобильный факультет, выпуск 1978 года. С 2010 советник генерального директора ОАО "Концерн ПВО «Алмаз — Антей»
 Панченко, Константин Александрович — механический факультет, выпуск 2022 года. С 2021 начальник Отдела тестирования программного обеспечения Simcord LLC.

Факты о вузе 
 На территории института во внутреннем дворе 1 сентября 2008 года, в день посвящения в студенты, был открыт памятник «Учителю, Педагогу, Учёному».
 В рамках научно-исследовательской, конструкторской и автомобильно-гоночной деятельности в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете работает Лаборатория скоростных автомобилей (ЛСА). Студенческое проектно- конструкторское бюро (СПКБ), функционирующее при ЛСА, является автором более 30 проектов рекордно-гоночных, гоночных и рекордных автомобилей марки «ХАДИ».
 Название «ХАДИ» носят все автомобили, созданные с 1952 года студентами ХАДИ и сотрудниками Лаборатории скоростных автомобилей, хотя на независимой Украине институт был переименован из ХАДИ сначала в Харьковский государственный автомобильно-дорожный технический университет (ХГАДТУ), а затем в Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (ХНАДУ). Всего построено 34 номерных автомобиля «ХАДИ».
 В 2010 году в ХНАДУ создан самый энергоэффективный автомобиль Украины «ХАДИ-34».
Почта СССР в 1980 году выпустила серию из четырёх почтовых марок с изображением автомобилей ХАДИ.

Почётные доктора и выпускники 
1. Туренко Анатолий Николаевич (1940—2020) — ректор ХНАДУ (1992-2020), доктор технических наук, профессор, Лауреат государственной премии Украины. Заслуженный деятель науки и техники Украины, Почётный гражданин города Харькова.

2. Гридчин Анатолий Митрофанович — Президент Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, г. Белгород, Россия, доктор технических наук, профессор, почётный профессор ХНАДУ.

3. Золотарёв Виктор Александрович, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Член международного комитета «Евробитум», заведующий кафедрой технологии дорожно-строительных материалов ХНАДУ.

4. Говорущенко Николай Яковлевич, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий кафедрой технической эксплуатации и сервиса автомобилей ХНАДУ (1961-2006 гг.).

5. Искра Юрий Андреевич

6. Петренко Марина Григорьевна

Награды и репутация 
В рейтинге украинских вузов с точки зрения работодателей ХНАДУ занимает 18 место по техническим специальностям. http://www.dengi.ua

См. также 
 Автомобили ХАДИ
 Никитин, Владимир Константинович

Ссылки 

 Официальный сайт университета
 Образовательный сайт университета
 Файловый архив образовательных ресурсов университета
 Официальный форум университета
 Сообщество университета
Официальный сайт Лаборатории Скоростных Автомобилей команды «ЛСА ХАДИ»
 Самый энергоэффективный автомобиль Украины «ХАДИ 34»

Примечания